Dikson (Tajmirski autonomni okrug, Rusija), mala luka i hidrometeorološko središte na sjeveru Rusije
 Dikson (otok), otok u Jenisejskom zaljevu (Karsko more, Rusija)